Открытый чемпионат Бразилии — мужской профессиональный теннисный турнир, проводимый в феврале в Сан-Паулу (Бразилия) на крытых грунтовых кортах местного комплекса Complexo Desportivo Constâncio Vaz Guimarães. С 2009 года турнир относится к серии ATP 250 с призовым фондом около 580 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар.

Общая информация 
Открытый чемпионат Бразилии в качестве турнира одной из профессиональных теннисных серий организован в 1977 году в Сан-Паулу: то первое соревнование проводился для женщин в одиночном и парном разрядах. В дальнейшем турнир прекращался и вновь возобновлялся, менял города проведения, но так и оставался соревнованием женского тура. Поворотные изменения стали происходить накануне сезона-2001: сначала турнир переезжает в курортное местечко Коста-ду-Сауипе, соревнование дополняется мужским турниром основного тура ATP. После сезона-2002 организаторы отказываются от проведения женских соревнований, а с сезона-2004 соревнование переходит с хардового покрытия на грунтовое.

Победители и финалисты
В истории женского одиночного турнира лишь двум теннисисткам удавалось побеждать в нём более одного раза: на счету аргентинки Мерседес Пас и немки Сабины Хак по два триумфа на бразильских кортах. Единственной бразильянкой, выигрывавшей южноамериканское соревнование была Нейже Диас, победившая в чисто бразильском финале в 1987 году. В истории мужского одиночного турнира больше всех титулов завоевал испанец Николас Альмагро и уругваец Пабло Куэвас, которые побеждали здесь трижды. По две победы на счету Густаво Куэртена и Рафаэля Надаля. Кроме Густаво в финале турнира играли ещё два бразильца — Томас Беллуччи и Фернандо Мелигени. На протяжении девяти турниров — с 2005 по 2013 год — в финале неизменно играл хотя бы один испанец, а в 2005 и 2008 годах финал был полностью испанским. Женский парный турнир весьма часто покорялся представительницам Аргентины: в составе восьми из 14 команд-победительниц турнира были представительницы этой южноамериканской страны. Шесть раз турнир выигрывал чисто аргентинский дуэт. Среди лидеров турнира по числу побед в этом разряде Мерседес Пас (выигравшая 4 кубка чемпионки) и Паола Суарес (3 победы). В мужском парном разряде только бразильцу Бруно Соаресу удалось выиграть турнир три раза причём подряд в период с 2011 по 2013 год. Ещё семи теннисистам удалось выиграть по два турнира.

Финалы турниров

Одиночный разряд

Парный разряд

См. также 
 Кубок Бразилии

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Профиль турнира на сайте WTA